Palazzo Riario (Campo di Fiori), paleis te Rome ny het Palazzo della Cancelleria behoren tot de Pauselijke bezittingen
 Palazzo Riario (Via Delle Lungara), paleis te Rome nu het museum Palazzo Corsini eigendom van de Italiaanse staat